Drozdowo (gromada w powiecie łomżyńskim)
 Drozdowo (gromada w powiecie płońskim)